BiH:
 Krivače (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf
 Krivače (Han Pijesak, BiH), naselje u općini Han Pijesak